Plusieurs produits distincts en rapport avec le courrier électronique utilisent ou ont utilisé le nom Libremail :

Libremail est une suite de logiciels libres pour le traitement des courriers électroniques diffusée sur le web depuis juin 2003 ;

Libremail.net est un projet de l'association Libreasso démarré fin 2003 visant à offrir des boites aux lettres pour le courrier électronique gratuites et sans publicité. Ce projet a été repris en 2007 par l'association Dklibre ;

Libremail.com a été un service commercial antispam apparu courant 2005. Bien que son auteur ait changé le nom de son produit en février 2006, de nombreuses pages web mentionnent encore ce service sous le nom Libremail (ou Libremail.com).